Il doppio del torneo di tennis Timișoara Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Florin Mergea e Horia Tecău che hanno battuto in finale Marius Calugaru e Ciprian Petre Porumb 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Tomas Behrend /  Gabriel Moraru (quarti di finale)
 Leonardo Azzaro /  Oliver Marach (semifinali)

 Viktor Bruthans /  Lukáš Dlouhý (semifinali)
 Florin Mergea /  Horia Tecău (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Timișoara Challenger 2004